Кенели — топоним в России и Казахстане.

 Кенели (, до 1996 г. — Караагаш) — село в Актогайском районе Карагандинской области Казахстана.
 Кенели — остров, Республика Саха (Якутия), координаты 63°01’с. ш. 129°37’в. д..
 Кенели — остров, Республика Саха (Якутия), координаты 59°57’с. ш. 119°38’в. д..
 Кенели — река, Республика Саха (Якутия), координаты 59°56’с. ш. 119°38’в. д..

Примечания